Pulp — по-английски «мягкий», в переносном значении «низкопробный». Может иметь отношение к:
 Pulp-журналы — журналы комиксов и приключенческих рассказов в мягкой обложке.
 Pulp (группа) — английская брит-поп- и рок-группа

См. также 
 Пульпа
 Pulp Fiction